Calvary Presbyterian Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Calvary Presbyterian Church (Kalifornien), NRHP-Nr. 78000755
 Calvary Presbyterian Church (New York), NRHP-Nr. 02001356
 Calvary Presbyterian Church (Oregon), NRHP-Nr. 72001086
 Calvary Presbyterian Church (Wisconsin), NRHP-Nr. 86000098